Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier V, se dispute du 16 au .

Federica Bonsignori remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Garrone, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Cecchini et Patricia Tarabini.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1990
Portugal
Sport au Portugal en 1990
Tennis en juillet 1990